

Patronyme 

 Benjamin Lecomte (1991-), footballeur français ;
 Benoît Lecomte (1967-), nageur français ;
  ;
 Charles Lecomte (1805-1900), industriel et homme politique ;
  ;
 Cyril Lecomte (1967-), acteur français ;
 Daniel Lecomte ou Le Comte (1928-2010), auteur et réalisateur de télévision français ;
 Émilie Lecomte (1979-), coureuse d'ultra-trail française ;
 Émile Vernet-Lecomte (1821-1900), peintre orientaliste français ;
 Eugène Lecomte (1803-1883), homme politique français ;
 Félix Lecomte (1737-1817), sculpteur français ;
 Ferdinand Lecomte (1826-1899), officier et historien militaire suisse ;
 Georges Lecomte (1867-1958), écrivain et académicien français ;
 Georges Ernest Lecomte (1849-1902), officier de la Marine nationale française;
 Gérard Lecomte (1926-1997), professeur d'arabe ;
 Germaine Lecomte (1889-1966), couturière française ;
 Hippolyte Lecomte (1791-1857), peintre d'histoire français ;
 Isabelle Lecomte (1967-), écrivain belge ;
 Jacques Lecomte (1924-2008), biologiste, entomologiste et naturaliste français ;
 Jacques Lecomte (1955-), psychologue français ;
 Jean Lecomte (1898-1979), physicien ;
 Jean Lecomte (1903-1997), général français ;
 Jules Lecomte (1810-1864), écrivain français ;
 Jules Lecomte (1899-1934), militant royaliste ;
 Loana Lecomte (1998-), coureuse cycliste française ;
 Marcel Lecomte (1900-1966), poète belge ;
 Maxime Lecomte (1846-1914), homme politique français, sénateur du Nord, secrétaire et vice-président du Sénat ;
 Michel-Louis Lecomte (1770-1796), chef chouan de la Mayenne ;
 Ounie Lecomte (1966-), réalisatrice française ;
  ;
 Philippe Brunet-Lecomte (1954-), journaliste et écrivain français ;
 Pierre Lecomte (1745-1831), homme politique français;
 René François Lecomte (1764-1793), général de division français ;
 Roger Gilbert-Lecomte (1907-1943), écrivain français ;
 Roger Lecomte (1951-), physicien et professeur canadien ;
 Thibault Lecomte (1993-), rameur français.

voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Patronyme français